Rosenplänter ist der Familienname folgender Persönlichkeiten:

 Egbert Rosenplänter (* 1948), deutscher Pfarrer, Komponist und Autor von Theaterstücken
 Johann Heinrich Rosenplänter (1782–1846), deutsch-baltischer Literat und Sprachforscher, einer der Vorreiter bei der wissenschaftlichen Erforschung der estnischen Sprache